Benjamin Longue – calciatore francese
 Steve Longue – ex calciatore francese neocaledoniano
 Stone Longue – ex calciatore francese neocaledoniano